Itoshima bezeichnet:
 Itoshima-Halbinsel, eine Halbinsel in der japanischen Präfektur Fukuoka
 Itoshima-Ebene, eine Ebene südlich der Halbinsel
 Itoshima-gun (Fukuoka), ein ehemaliger Landkreis auf dieser Halbinsel
 Itoshima (Fukuoka), eine Stadt die diesen Landkreis ersetzte